Entre-Deux est une commune française, située dans le département et la région de La Réunion.
 Entre deux est un double album du chanteur Patrick Bruel (2002)
 En histoire,
 Entre-deux-guerres, période comprise entre la fin de la Première Guerre mondiale, en novembre 1918, et le début de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939.
 Pays d'Entre-Deux, expression qualifiant la Francie médiane (), voire la Lotharingie (855–965).
 En géographie, on parle d'entre-deux pour décrire des espaces de marge, des zones tampon, en bordure immédiate de deux autres espaces desquels on les différencie par leur taille ou leur fonction jugées subalternes ou soumises à l'influence des voisins.
 En sport (football et basket-ball), l'entre-deux est le lancer du ballon par l'arbitre entre les deux équipes après faute ou arrêt de jeu.